Plusieurs villes ou communes en Belgique et en France possèdent une rue du Pont-Neuf :

Rue du Pont-Neuf à Bruxelles ;
 Rue du Pont-Neuf à Charleroi.

Rue du Pont-Neuf à Dunkerque ;
 Rue du Pont-Neuf à Lille ;
 Rue du Pont-Neuf à Orange ;
 Rue du Pont-Neuf à Paris.

Voir aussi 
 
 

Pont, rue du